В феврале 2016 года это было верно для 97% всех статей в Википедии  по сравнению с 94,52% в 2011 году. Остальные статьи ведут к статье без исходящих вики-ссылок, к несуществующим страницам или зацикливаются. В Википедии на русском языке этот процент ниже.

Существует несколько объяснений этого явления. Наиболее распространенное заключается в том, что существует тенденция продвижения страниц Википедии вверх по «классификационной цепочке», то есть от более узких понятий к более общим понятиям. Так как, в Преамбуле Википедии рекомендуется начинать статьи с определения её темы. Следствием этого стиля является то, что первое предложение статьи почти всегда является определением, прямым ответом на вопрос «что такое [предмет]?», тем самым ссылаясь на более общее понятие.

Краткое изложение метода 
Следующая цепочка состоит из:

 Щелчок по первой ссылке без скобок, без курсива
 Игнорирование внешних ссылок, ссылок на текущую страницу или красных ссылок (ссылок на несуществующие страницы)
 Остановка при достижении «Философии», страницы без ссылок или страницы, которая не существует, или при возникновении цикла.

Математик Ханна Фрай продемонстрировала этот метод в разделах «Мармелад», «носки» и «Одно направление» документального фильма BBC «Радость данных» 2016 года.

Происхождение 
Это явление известно по крайней мере с 26 мая 2008 года, когда более ранняя версия этой страницы была создана пользователем Марком Дж. Двумя днями позже он был упомянут в выпуске 50 подкаста Wikipedia Weekly, что, возможно, было его первым публичным упоминанием.

Смотрите также 

 Философия
 Сеть малого мира
 Число Эрдеша
 Аттрактор

Внешние ссылки 

 Веб-страница, которая отображает ссылки графически в виде дерева (обнаруживает циклы и использует вторую ссылку, чтобы всегда завершить процесс)
 Wikilope — это утилита командной строки и библиотека Node.js, которая может выполнять различные запросы на страницах Википедии, включая эффект «Философия».
 Знакомство с философией, библиотека Node.js, которая позволяет запрашивать любую страницу Википедии и получать разные имена страниц, которые попадут в «Философия» (также избегает циклов и использует вторую ссылку)
 Видео YouTube, демонстрирующее это наблюдение, которое начинается со случайной статьи и в конечном итоге заканчивается статьей Философия.
 Анализ показывает, что более 95% статей в Википедии относятся к философии.
 Альтернативный текст мультфильма на xkcd отмечает это явление (см. Всплывающую подсказку )
 WikiLoopr, инструмент, предназначенный для поиска петель при переходе по первой ссылке в статьях.
 
 
 Страницы Википедии, которые не ведут к философии — незавершенная (незаконченная) база данных циклов страниц Википедии, которые приводят к странице, не ведущей к философии.
 Six Degrees of Wikipedia, интерактивный инструмент для поиска путей между статьями.
 Культурные структуры знаний из Wikipedia Networks of First Links, исследование, в котором изучается, как это явление меняется в зависимости от языка.

Примечания 

Проект:Философия